Bréville – comune francese nel dipartimento della Charente
 Bréville-les-Monts – comune francese nel dipartimento del Calvados
Bréville-sur-Mer – comune francese nel dipartimento della Manica